Under My Skin — другий музичний альбом канадської співачки Авріл Лавін, випущений 25 травня 2004 року в Північній Америці лейблом Arista Record. Альбом став платиновим в липні 2004, 2х платиновим в листопаді 2004, та 3х платиновим в січні 2006. За перший тиждень релізу, він зайняв перше місце в чартах: Billboard 200, Australian ARIA Albums Chart та UK Albums Chart.

Композиції 

 «Take Me Away» (Lavigne, Taubenfeld) — 2:57
 «Together» (Lavigne, Kreviazuk) — 3:14
 «Don't Tell Me» (Lavigne, Taubenfeld) — 3:21
 «He Wasn't» (Lavigne, Kreviazuk) — 3:00
 «How Does It Feel» (Lavigne, Kreviazuk) — 3:44
 «My Happy Ending» (Lavigne, Walker) — 4:02
 «Nobody's Home» (Lavigne, Moody) — 3:32
 «Forgotten» (Lavigne, Kreviazuk) — 3:17
 «Who Knows» (Lavigne, Kreviazuk) — 3:30
 «Fall to Pieces» (Lavigne, Maida) — 3:28
 «Freak Out» (Lavigne, Taubenfeld, Brann) — 3:13
 «Slipped Away» (Lavigne, Kreviazuk) — 3:34

Синґли 

 «Take Me Away» (реліз: березень 2004 (Канада), липень 2005 (Австралія))
 «Don't Tell Me» (реліз: травень 2004)
 «My Happy Ending» (реліз: 7 серпня, 2004)
 «Nobody's Home» (реліз: 15 листопада, 2004)
 «He Wasn't» (реліз: 28 березня, 2005)
 «Fall to Pieces» (реліз: 30 червня, 2005)

Рівень Продажу

Посилання 
Офіційний сайт Аврі Лавін

Примітки 

Альбоми Авріл Лавінь
Альбоми альтернативного року